Jorge Montenegro

 Jorge Montenegro (escritor), libretista, escritor de libros y columnista
 Jorge Luis Montenegro, ciclista de ruta ecuatoriano
 Jorge Martín Montenegro, ciclista argentino